Omphaloscelis pallida är en fjärilsart som beskrevs av Braun. Omphaloscelis pallida ingår i släktet Omphaloscelis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
pallida